Jan Elias Huydecoper kan verwijzen naar:

 Jan Elias Huydecoper (1735-1808), heer van Maarsseveen en Neerdijk, buitengewoon lid van de Staten-Generaal en burgemeester van Amsterdam.
 Jan Elias Huydecoper (1798-1865), heer van Zeist
 Jan Elias Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht (1853-1911), heer van Maarsseveen en Nigtevecht, lid Gedeputeerde Staten van Utrecht en de Tweede Kamer